Heuwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heuwieser (1872–1947), deutscher Richter
 Max Heuwieser (1878–1944), Passauer Heimat- bzw. Geschichtsforscher
 Wolfgang Heuwieser, deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer